Херрем — фамилия:

 Херрем, Гейр (род. 1955) — норвежский футболист.
 Херрем, Гейр Андре (род. 1988) — норвежский футболист.
 Херрем, Камилла (род. 1986) — норвежская гандболистка.